Alex Finlayson ist der Name folgender Personen:

* Alex Finlayson (Schauspieler) (1917–2000), US-amerikanischer Schauspieler
 Alex Finlayson (Schriftsteller) (* 1951), US-amerikanischer Autor